14-й командный чемпионат Азии по шахматам проходил в Исфахане (Иран) с 20 по 28 декабря 2005 года. 
 6 команд
 двухкруговой

Команды

Индия 
 Кришнан Сашикиран
 Абхиджит Кунте
 Сурья Шехар Гангули
 Кидамби Сундарараян
 Чанда Сандипан

Вьетнам 
 Дао Тхьен Хай
 Нгуен Ань Зунг
 Нгуен Нгок Чыонг Шон
 Ле Куанг Льем
 Ты Хоанг Тхонг

Иран 1 
 Эхсан Гаем Магами
 Эльшан Морадиабади
 Мортеза Махджоб
 Morteza Darban
 Mehdi Khaghani

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте OlimpBase.org
 Indian Men, Vietnamese Women Win Asian Team in Esfahan, Iran

Чемпионаты Азии по шахматам
2005 год в шахматах
Декабрь 2005 года
Спорт в Иране в 2005 году
Спорт в Исфахане
Чемпионаты Азии в 2005 году
Чемпионаты Азии в Иране
Соревнования по шахматам в Иране